Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2016 года прошёл в два этапа с 15 сентября 2015 года по 10 апреля 2016 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 46 сборных. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1997 года.

Турнир проходил в два этапа. В квалификационном раунде 44 сборных были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров победители групп и сборные, занявшие вторые места, вышли в элитный раунд, где к ним присоединились сборные Англии и Испании, имевшие наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Словакии.

Квалификационный раунд 
Жеребьёвка прошла 19 ноября 2014 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Сборные, занявшие первые два места в группах, выходят в элитный раунд.

Группа 1 
 15-20 сентября 2015 (Ньон)

 Исландия 6:1 Грузия
 Швейцария 7:0 Греция
 Греция 2:1 Исландия
 Швейцария 23:0 Грузия
 Исландия 0:2 Швейцария
 Грузия 0:7 Греция

Группа 2 
 15-20 сентября 2015 (Биелина)

 Франция 2:0 Босния и Герцеговина
 Чехия 4:1 Фарерские острова
 Франция 7:0 Фарерские острова
 Босния и Герцеговина 0:5 Чехия
 Чехия 0:6 Франция
 Фарерские острова 0:1 Босния и Герцеговина

Группа 3 
 20-25 октября 2015 (Озуэстри, Броутон)

 Уэльс 1:4 Азербайджан
 Бельгия 4:0 Хорватия
 Хорватия 3:2 Уэльс
 Бельгия 0:3 Азербайджан
 Уэльс 0:6 Бельгия
 Азербайджан 2:1 Хорватия

Группа 4 
 15-20 сентября 2015 (Таммела, Хямеэнлинна)

 Польша 5:0 Литва
 Финляндия 1:0 Турция
 Финляндия 8:0 Литва
 Турция 0:4 Польша
 Польша 3:7 Финляндия
 Литва 0:1 Турция

Группа 5 
 15-20 сентября 2015 (Бюк, Сомбатхей)

 Германия 2:0 Венгрия
 Сербия 2:0 Казахстан
 Германия 7:0 Казахстан
 Венгрия 1:0 Сербия
 Сербия 1:6 Германия
 Казахстан 0:5 Венгрия

Группа 6 
 15-20 сентября 2015 (Скопье)

 Швеция 3:0 Македония
 Северная Ирландия 0:0 Черногория
 Швеция 5:0 Черногория
 Македония 0:5 Северная Ирландия
 Северная Ирландия 0:4 Швеция
 Черногория 4:1 Македония

Группа 7 
 15-20 сентября 2015 (Херенвен, Ассен)

 Италия 9:0 Молдова
 Нидерланды 9:0 Кипр
 Кипр 0:11 Италия
 Нидерланды 12:0 Молдова
 Италия 1:1 Нидерланды
 Молдова 2:1 Кипр

Группа 8 
 15-20 сентября 2015 (Сея, Форнуш-ди-Алгодриш, Гуарда)

 Норвегия 6:0 Эстония
 Португалия 2:1 Израиль
 Норвегия 7:0 Израиль
 Эстония 0:4 Португалия
 Португалия 2:2 Норвегия
 Израиль 2:2 Эстония

Группа 9 
 15-20 сентября 2015 (Могилёв, Орша)

 Дания 2:1 Беларусь
 Румыния 8:0 Латвия
 Дания 8:0 Латвия
 Беларусь 3:1 Румыния
 Румыния 0:1 Дания
 Латвия 0:7 Беларусь

Группа 10 
 15-20 сентября 2015 (Баковци, Горня Радгона)

 Ирландия 3:0 (+:-) Словения
 Россия 4:0 Болгария
 Ирландия 6:0 Болгария
 Словения 1:7 Россия
 Россия 2:1 Ирландия
 Болгария 0:3 Словения

Группа 11 
 15-20 сентября 2015 (Санкт-Пёльтен, Бад-Эрлах, Энцесфельд-Линдабрунн)

 Шотландия 3:2 Украина
 Австрия 8:1 Албания
 Шотландия 4:2 Албания
 Украина 0:1 Австрия
 Австрия 1:2 Шотландия
 Албания 1:3 Украина

Элитный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 5-10 апреля 2016 (Дублин, Брей)

 Азербайджан 0:0 Польша
 Германия 1:0 Ирландия
 Германия 3:1 Польша
 Ирландия 3:0 Азербайджан
 Азербайджан 1:5 Германия
 Польша 0:2 Ирландия

Группа 2 
 5-10 апреля 2016 (Линчёпинг, Норрчёпинг)

 Англия 1:0 Австрия
 Швеция 2:1 Бельгия
 Англия 0:1 Бельгия
 Австрия 1:0 Швеция
 Швеция 0:0 Англия
 Бельгия 0:2 Австрия

Группа 3 
 5-10 апреля 2016 (Хенгело, Эйберген)

 Финляндия 2:1 Беларусь
 Нидерланды 7:2 Чехия
 Финляндия 1:2 Чехия
 Беларусь 0:3 Нидерланды
 Нидерланды 1:1 Финляндия
 Чехия 2:0 Беларусь

Группа 4 
 5-10 апреля 2016 (Виборг, Хобро, Скиве)

 Испания 3:0 Италия
 Дания 5:0 Северная Ирландия
 Испания 7:1 Северная Ирландия
 Италия 1:1 Дания
 Дания 1:3 Испания
 Северная Ирландия 0:3 Италия

Группа 5 
 5-10 апреля 2016 (Феррейраш, Паршал, Фару, Лагуш)

 Шотландия 1:0 Греция
 Франция 3:0 Португалия
 Франция 6:0 Греция
 Португалия 1:1 Шотландия
 Шотландия 0:2 Франция
 Греция 0:2 Португалия

Группа 6 
 5-10 апреля 2016 (Бюк, Сомбатхей)

 Швейцария 2:2 Норвегия
 Россия 1:1 Венгрия
 Швейцария 4:0 Венгрия
 Норвегия 1:0 Россия
 Россия 0:1 Швейцария
 Венгрия 0:1 Норвегия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2015 год в женском футболе
2016 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет